Существует несколько фильмов с таким названием:

 «Герои не плачут» — гонконгский фильм 1980 года, режиссёр Чу Юань.
 «Герои не плачут» — гонконгский фильм 1986 года, режиссёр Джон Ву.